Милтон Жуа́н де Медейрос (; 15 июля 1924, Сан-Паулу — 28 июля 2008, Сан-Паулу), более известный под именем Каньотиньо () — бразильский футболист, левый нападающий.

Карьера 
Каньотиньо — воспитанник клуба «Палмейрас». Он дебютировал в составе команды 22 июня 1943 года в матче с «Сан-Кристованом» (1:0). 29 августа того же года он забил первый мяч за клуб, поразив ворота «Португезы». В следующем сезоне Каньотиньо отпраздновал победу в чемпионате штата, а всего трижды выиграл с «Палмейрасом» этот турнир. Также он выиграл Кубок Рио и Турнир Рио-Сан-Паулу. Всего за 10 лет в команде игрок провёл 264 матча (152 побед , 51 ничья и 61 поражение) и забил 78 голов. Последней встречей в футболке «Вердана» сал матч, прошедший 3 мая 1953 года с клубом «Сантос», в котором команда Каньотиньо проиграла 1:2. Затем он провёл несколько матчей за клуб «Португеза Сантиста», после чего уехал во Францию, где играл за «Расинг», за который провёл 9 матчей и забил 1 гол.

В 2004 году он перенёс инсульт. А в июле 2008 года, по словам его сына Марсело, он заболел пневмонией, был доставлен в больницу Нова де Жулью, где 28 числа скончался.

Международная статистика

Достижения 
 Чемпион штата Сан-Паулу: 1944, 1947, 1950
 Обладатель Кубка Рио-Бранко: 1947
 Чемпион Южной Америки: 1949
 Победитель Кубка Рио: 1951
 Победитель турнира Рио-Сан-Паулу: 1951

Примечания

Ссылки 
 Профиль на СамбаФут

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Расинг» Париж
Игроки ФК «Португеза Сантиста»
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры ФК «Палмейрас»